

Lieu 

 Le Chat noir (1881-1897), cabaret français à Montmartre ;
 Goguette du Chat Noir, goguette qui s'y réunissait ;
 Chat Noir, cabaret norvégien d'Oslo.

Titres 

 Le Chat noir (1843), nouvelle d’Edgar Allan Poe ;
 Le Chat noir (1882-1897), revue littéraire émanant du cabaret montmartrois éponyme ;
 Tournée du Chat noir (1896), affiche du peintre suisse Théophile Alexandre Steinlen en référence au cabaret montmartrois ;
 Le Chat noir () (1934), film américain d’Edgar George Ulmer ;
 Le Chat noir () (1941), film américain d’Albert S. Rogell ;
 Le Chat noir () (1981), film italien de Lucio Fulci ;
 Chat bleu, chat noir (2006), téléfilm réalisé par Jean-Louis Lorenzi ;
 Henri, le chat noir (2007-2018), websérie ;
 Chat Noir, trilogie de Yann Darko, publiée par Gallimard Jeunesse (Tome 1, 2014 - Tome 2, 2015 - Tome 3, 2016) ;
 Chat Noir (2013), nouvelle d'Enrico Teodorani.

Autres 
 Robe noire du chat, robe unie du chat, associée à de nombreuses superstitions ;
 Chat Noir (1920-), marque de café belge originaire de Liège ;
 Bal du Chat Noir, bal se tenant chaque année au carnaval de Dunkerque ;
 Le Chat Noir, symbole d’Industrial Workers of the World.
 L'Équipage du Chat Noir, bande de pirates fictive issue du manga et de l'anime ;
 Chat Noir, personnage de la série Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir.